Blame It on My Youth – album del The Art Farmer Quintet del 1988
 Blame It on My Youth – album dell'Holly Cole Trio del 1992
 Blame It on My Youth – singolo dei Blink-182 del 2019